El término The Wrong Man puede hacer referencia a:

 The Wrong Man, película de 1917; o
 The Wrong Man, película de 1956 dirigida por Alfred Hitchcock.